Эрнст фон Гогенберг (; , дворец Конопиште, Богемия Австро-Венгрия — , ) — австрийский аристократ, герцог фон Гогенберг в 1914—1919 годах. Представитель дома Гогенбергов.

Биография 
Герцог Эрнст Франц Игнац Альфонс Йозеф Мария Антон фон Гогенберг — один из трёх детей наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги Софии Хотек. Вследствие морганатического брака родителей Эрнст, его брат и сестра были лишены прав на престол. После убийства родителей в 1914 году в Сараево, которое послужило причиной Первой мировой войны, опекуном несовершеннолетних детей был назначен князь Ярослав Тун-Гогенштайн (), женатый на их тётке Генриетте, старшей сестре покойной Софии Хотек. Детям повезло с опекуном. Главным приоритетом для него было благо сирот. Защищая их интересы, он осмеливался вступать в пререкания даже с кайзером.

Император Франц Иосиф I принял сирот лишь однажды. При рождении оба брата именовались князьями Гогенбергами, София — княгиней Гогенберг. В 1917 году император Карл I разрешил принять герцогский титул осиротевшим Максимилиану, Эрнсту и Софии.

В конце 1918 года, их владения и имущество в Чехословакии, в том числе дворцы в Конопиште и Хлумец-над-Цидлиноу, обширные земельные владения и поместья в разных частях Австро-Венгрии, горнорудные компании, акции, счета в банках, были национализированы.

В 1919 году по особому закону новой Чехословацкой Республики братья Гогенберги были высланы в Австрию, где жили в Вене и замке Артштеттен. Как и его старший брат Максимилиан, ставший после смерти родителей главой дома Гогенбергов, Эрнст выступал с монархических позиций и поддерживал тесные контакты с Отто фон Габсбургом.

Изучал растениеводство и лесоводство в Брукк-ан-дер-Мур. Был монархистом и ярым противником нацизма.

14 мая 1938 года Эрнст и его старший брат Максимилиан, публично выступили за независимость Австрии и против аншлюса с Третьим рейхом. В результате оба были арестованы и отправлены в концентрационный лагерь в Дахау. Имущество семьи, а это было самая крупная частная конфискация в Третьем Рейхе, в 1939 было конфисковано. Заключение братьев Гогенбергов было встречено многочисленными протестами на Западе.

Будущий федеральный канцлер Леопольд Фигль вспоминал, что братья стойко сносили все унижения заключения и по-товарищески относились к другим узникам. Благодаря ходатайствам жены перед Германом Герингом Максимилиан был освобождён через полгода заключения, а Эрнст был переведён в концентрационный лагерь Бухенвальд, где находился до 1943 года, пробыв в концлагерях в общей сложности более пяти лет.

Умер 5 марта 1954 года в Граце от последствий пребывания в концлагерях и был похоронен в склепе церкви при Артштеттенском замке в Нижней Австрии рядом со своими родителям.

Семья 
25 мая 1936 года вступил в брак с Марией Терезой Вуд, дочерью английского аристократа и венгерской графини, с которой имел двух сыновей:
 Франца Фердинанда (1937—1978)
 Эрнста Георга (р. 1944).

Предки

Примечания

Ссылки 
 Судьбы «сараевских сирот»

Заключённые концлагеря Бухенвальд
Заключённые концлагеря Дахау